Freerunner steht für:

 FreeRunner, ein Mobiltelefon mit einem Open-Source-Betriebssystem der Firma Openmoko.
 Freerunner (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 2011.